Dit is een lijst van planetoïden 114601-114700 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| (114601) - || 2003 CB12 || 2 februari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (114602) - || 2003 CD12 || 2 februari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (114603) - || 2003 CY12 || 2 februari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (114604) - || 2003 CC13 || 3 februari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (114605) - || 2003 CL15 || 4 februari 2003 || Haleaala || NEAT
|-
| (114606) - || 2003 CV18 || 6 februari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (114607) - || 2003 DZ4 || 19 februari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (114608) Emanuelepace || 2003 DC7 || 23 februari 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (114609) - || 2003 DT7 || 22 februari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (114610) - || 2003 DN8 || 22 februari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (114611) Valeriobocci || 2003 DE9 || 24 februari 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (114612) Sandrasavaglio || 2003 DV12 || 26 februari 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (114613) Antoninobrosio || 2003 DS15 || 25 februari 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (114614) - || 2003 DQ17 || 22 februari 2003 || Goodricke-Pigott || J. W. Kessel
|-
| (114615) - || 2003 DA18 || 19 februari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (114616) - || 2003 DK19 || 21 februari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (114617) - || 2003 DU20 || 22 februari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (114618) - || 2003 EO || 3 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (114619) - || 2003 EP || 3 maart 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (114620) - || 2003 EL4 || 6 maart 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (114621) - || 2003 ET5 || 5 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (114622) - || 2003 EZ7 || 6 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (114623) - || 2003 EJ8 || 6 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (114624) - || 2003 EX9 || 6 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (114625) - || 2003 EQ10 || 6 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (114626) - || 2003 EP13 || 6 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (114627) - || 2003 EZ15 || 7 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (114628) - || 2003 ET16 || 8 maart 2003 || Nogales || P. R. Holvorcem, M. B. Schwartz
|-
| (114629) - || 2003 EU16 || 6 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (114630) - || 2003 EW17 || 6 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (114631) - || 2003 ET19 || 6 maart 2003 || Goodricke-Pigott || Goodricke-Pigott
|-
| (114632) - || 2003 EB21 || 6 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (114633) - || 2003 EW21 || 6 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (114634) - || 2003 EN24 || 6 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (114635) - || 2003 EW26 || 6 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (114636) - || 2003 EW28 || 6 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (114637) - || 2003 EY28 || 6 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (114638) - || 2003 EP29 || 6 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (114639) - || 2003 EF32 || 7 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (114640) - || 2003 EK35 || 7 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (114641) - || 2003 EX38 || 8 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (114642) - || 2003 EG39 || 8 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (114643) - || 2003 EY39 || 8 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (114644) - || 2003 EY40 || 8 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (114645) - || 2003 EZ40 || 8 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (114646) - || 2003 ER41 || 6 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (114647) - || 2003 ER44 || 7 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (114648) - || 203 EK45 || 7 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (114649) Jeanneacker || 2003 EN52 || 6 maart 2003 || Saint-Sulpice || B. Christophe
|-
| (114650) - || 2003 EW52 || 8 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (114651) - || 2003 EZ52 || 8 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (114652) - || 2003 EU53 || 11 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (114653) - || 2003 EX55 || 9 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (114654) - || 2003 ER57 || 9 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (114655) - || 2003 ES57 || 9 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (114656) - || 2003 FE3 || 24 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (114657) - || 2003 FG3 || 24 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (114658) - || 2003 FP6 || 27 maart 2003 || Needville || L. Casady, P. Garossino
|-
| (114659) Sajnovics || 2003 FJ7 || 28 maart 2003 || Piszkéstető || K. Sárneczky
|-
| (114660) - || 2003 FS7 || 30 maart 2003 || Nashville || R. Clingan
|-
| (114661) - || 2003 FR11 || 23 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (114662) - || 2003 FA12 || 23 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (114663) - || 2003 FZ14 || 23 maart 2003 || Catalina || CSS
|-
| (114664) - || 2003 FO15 || 23 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (114665) - || 2003 FS28 || 24 maart 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (114666) - || 2003 FW36 || 23 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (114667) - || 2003 FQ37 || 23 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (114668) - || 2003 FN42 || 23 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (114669) - || 2003 FU43 || 23 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (114670) - || 2003 FT44 || 23 maart 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (114671) - || 2003 FW44 || 24 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (114672) - || 2003 FU45 || 24 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (114673) - || 2003 FY46 || 24 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (114674) - || 2003 FU49 || 24 maart 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (114675) - || 2003 FV49 || 24 maart 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (114676) - || 2003 FZ49 || 24 maart 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (114677) - || 2003 FD52 || 25 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (114678) - || 2003 FU53 || 25 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (114679) - || 2003 FJ54 || 25 maart 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (114680) - || 2003 FE56 || 26 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (114681) - || 2003 FK71 || 26 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (114682) - || 2003 FH72 || 26 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (114683) - || 2003 FC73 || 26 maart 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (114684) - || 2003 FV76 || 27 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (114685) - || 2003 FM79 || 27 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (114686) - || 2003 FN80 || 27 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (114687) - || 2003 FC81 || 27 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (114688) - || 2003 FK81 || 27 maart 2003 || Catalina || CSS
|-
| (114689) Tomstevens || 2003 FJ84 || 28 maart 2003 || Needville || Needville
|-
| (114690) - || 2003 FK87 || 28 maart 2003 || Catalina || CSS
|-
| (114691) - || 2003 FJ88 || 28 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (114692) - || 2003 FW89 || 29 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (114693) - || 2003 FC93 || 29 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (114694) - || 2003 FC99 || 30 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (114695) - || 2003 FS102 || 31 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (114696) - || 2003 FY106 || 27 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (114697) - || 2003 FS109 || 28 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (114698) - || 2003 FG114 || 31 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (114699) - || 2003 FO115 || 31 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (114700) - || 2003 FV115 || 31 maart 2003 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten